Чемпіонат Кіпру з футболу 2022—2023 — 84-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру.

Клуби 
Лігу поповнили Карміотісса, Неа Саламіна, Акрітас Хлоракас, Енозіс Неон Паралімні.

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіонський раунд

Лідери чемпіонату

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 

2023
Кіпр
Кіпр
2022 в кіпрському спорті
2023 в кіпрському спорті